Der Coupe d’Europe 1999/00 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 42. Auflage fand vom 2. bis zum 4. Juni 2000 in Hengelo statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die Pelgrim Proffesionals aus Hengelo gewannen auf eigenen Tischen zum dritten Mal den Coupe d’Europe vor den BF Horster-Eck 1959 und TAS aus Heemstede.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Hengelo

Ausscheidungsgruppe in  Aalborg (29. und 30. April 2000)  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Lissabon (29. und 30. April 2000) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Schelle (29. und 30. April 2000) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Wien (29. und 30. April 2000) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Genf (29. und 30. April 2000) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Hengelo

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1999/00

Einzelnachweise 

2000
Coupe dEurope 1999/00
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Hengelo